ND
 Dakota do Norte - um dos Estados Unidos da América
 Nova Democracia (Grécia) - partido político da Grécia

Nd
 símbolo químico do neodímio

Desambiguação